Tietgen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Frederik Tietgen (1829–1901), dänischer Bankier und Industrieller
 Lane Tietgen (1946?–2020), US-amerikanischer Rockmusiker
 Oliver Tietgen (* 1974), deutscher Filmproduzent und Filmregisseur

Siehe auch:
 Tiedtken
 Tietgens
 Tietjen